Észtország
Valga, város Észtországban

 Spanyolország
Valga, község Spanyolországban, Pontevedra tartományban